19, het jaar 19
19 (getal), het getal 19
19 (Adele), een album van Adele
19 (single), single uit 1985 van de Engelse zanger Paul Hardcastle